Соревнования по бегу на 200 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6—7 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

На чемпионате Европы 2016 года в спринтерских дисциплинах впервые была опробована новая схема проведения соревнований: двенадцать лучших спортсменок летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участницы стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определялись другие двенадцать полуфиналистов.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 200 метров являлась Дафне Схипперс из Нидерландов, которая перед родными трибунами не стала защищать свой титул и выступила только на дистанции 100 метров.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2016 года, от предварительных забегов были освобождены 8 легкоатлеток.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 28 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у женщин состоялся 7 июля 2016 года. В отсутствие действующей чемпионки и рекордсменки Европы Дафне Схипперс из Нидерландов золото завоевала 20-летняя британка Дина Эшер-Смит, показавшая свой лучший результат в сезоне. Ещё одна молодая бегунья, 19-летняя немка Джина Люккенкемпер, стала третьей на своём дебютном чемпионате Европы.

Примечания

Ссылки 
 

бег